Вильгельм Шарпвинкель (; 4 декабря 1904, Херне, Северный Рейн-Вестфалия, Германская империя — октябрь 1947) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, руководитель гестапо в Бреслау, командир айнзацкоманды 1 в составе 3-й айнзацгруппы в Польше.

Биография 
Вильгельм Шарпвинкель родился 4 декабря 1904 года. После окончания школы изучал юриспруденцию и в университете Эрлангена получил степень доктора права. В марте 1933 года сдал государственный экзамен в Берлине. 

1 апреля 1932 года вступил в НСДАП (билет № 1053578). Впоследствии стал руководителем нацистской прессы в Боттропе. Шарпвинкель зарабатывал себе на жизнь, работая юристом. 1 октября 1936 года стал сотрудником гестапо. В том же году поступил на службу в отделение гестапо в Берлине. С 1938 года служил в отделение государственной полиции в Лигнице, которое позже возглавлял с 1939 по 1940 год. 

С начала Второй мировой войны и до ноября 1939 года был командиром айнзацкоманды 1, входившей в состав 3-й айнзацгруппы и осуществлявшей убийства польской интеллигенции и евреев. В ноябре 1940 года возглавил гестапо в Вильгельмсхафене. С сентября 1942 года и до конца войны руководил гестапо в Бреслау. Шарпвинкель был одним из ответственных за убийство 10 пойманных офицеров Королевских ВВС Британии, сбежавших из лагеря Шталаг Люфт III весной 1944 года. В сентябре 1944 года стал командиром полиции безопасности и СД в Бреслау.

После войны 
В мае 1945 года Шарпвинкель был захвачен в плен советскими войсками и умер в лагере для военнопленных в 1947 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены айнзацгрупп